La Coupe caribéenne des nations 1979 est la deuxième édition de la Coupe caribéenne des nations organisé par la CFU et la CONCACAF. La phase finale est disputée du 11 au  au Suriname.

Tours préliminaires

tour 
Tous les matchs et la formule ne sont pas connus.

tour

Phase finale 
 est qualifié d'office en tant que pays hôte.

Notes et références

Lien externe 
 CFU Championship sur RSSSF

1979
1979 au Suriname
Football en 1979
Sport en octobre 1979